Альепус ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго.  Занимает площадь  км². Население — 133 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Allepuz
 Foro de Allepuz
 

Муниципалитеты Теруэля